Маска:

Може позначати 
 Маска — предмет, накладка на обличчя, який надягається, щоб не бути впізнаним або для захисту обличчя.
 Маска Гая Фокса
 Маска для зварювання
 Маска медична
 Маска для сну

 Посмертна маска — зліпок з гіпсу або іншого пластичного матеріалу, знятий з обличчя померлого.
 Поховальна маска
 Маска Агамемнона
 Маска (підводне плавання) — предмет спорядження для підводного плавання, який дозволяє плавцям дивитися під водою.
 Маска (повість) — фантастична повість польського письменника-філософа Станіслава Лема, 1974 рік.
 Маска (комікс) () — серія коміксів видавництва Dark Horse Comics, 1989—2000 роки.
 Маска (обробка зображень) — метод виділення області зображення для подальших маніпуляцій.
 Маска (військова справа) — предмет, що закриває в бою розташування стрільців, знарядь і оборонних споруд.
 Маска знаряддя
 Маска (музика) — англійський музично-драматургічний жанр.
 Акустична маска — інтонаційна та ритмомелодійна звукова «інструментовка» мовлення з особливостями.
 Маска — ротовий орган у наяд бабок.
 Маска — як трафарет (шаблон), обмежувач діапазону дозволених символів при введенні їх в поле програми.
 Маска — шоколадні цукерки, що випускалися в СРСР.
 Маска для обличчя — засіб догляду за шкірою обличчя, при якому на обличчя наноситься певний склад речовин.
 Маска фотоматеріалу — рівномірно пофарбований шар світлочутливого матеріалу, що змінює колір одержуваного зображення.
 Літературна маска — тип літературного псевдоніма, коли тексти приписуються вигаданому автору.

Географія 
 Маска (Тенерифе) — село в Іспанії в муніципалітеті Буенавіста-дель-Норте.
 Маска — річка в Мінській області.

Твори 
 Маска Аполлона
 Маска Червоної Смерті
 Сповідь маски
 Чорна Маска (DC Comics)

 Маска скорботи

Фільми та телебачення 
 Маска (фільм, 1913) () — короткометражний детектив, США (див. ).
 Маска (фільм, 1918) () — комедія, США (див . ).
 Маска (фільм, 1919) () — Німеччина (див. ).
 Маска (фільм, 1921) (; робоча назва — «Під маскою» / «Behind the Mask») — кримінальна драма, США (див. ).
 Маска (фільм, 1938) — трагікомедія за однойменним оповіданням Чехова, СРСР, 1938 рік. Режисер — Сергій суцільним.
 Маска (серіал, 1954) () — телевізійний серіал, США (див. ).
 Маска (фільм, 1961) () — трилер, США (див . ).
 Маска (фільм, 1973) — короткометражний, Греція (див. ).
 Маска (фільм, 1974) (Mian ju) — Гонконг (див. ).
 Маска (фільм, 1978) — телевізійна драма, Югославія (див. ).
 Маска (фільм, 1979) () — Нігерія (див. ).
 Маска (фільм, 1985) () — драма, США, 1985 рік. Режисер — Пітер Богданович.
 Маска (фільм, 1986) (N'tturudu) — Гвінея-Бісау (див. ).
 Маска (фільм, 1988) () — мелодрама, Італія (див . ).
 Маска (фільм, 1994) () — кінокомедія за мотивами однойменної серії коміксів, США, 1994 рік. Режисер — Чак Рассел.
 Маска (мультсеріал) () — мультсеріал (3 сезони) за мотивами фільму 1994 року, США, 1995–1997 роки (див. ).
 Маска 2 — мультфільм, США, 1995 рік.
 Маска (фільм, 2007) — телевізійна драма, Сербія (див. ).
 Маска (фільм, 2008) — Таджикистан.
 Маска (телешоу, Росія) — російське музичне телешоу.
 Маска (телешоу, Україна) — українське музичне телешоу.

 Бандити в масках
 Бетмен: Під червоною маскою
 Весільна маска
 Залізна маска (фільм, 1929)
 Залізна маска (фільм, 1962)
 Золота маска (фільм, 1939)
 Людина у залізній масці (фільм, 1998)
 Маска Зорро (фільм, 1998)
 Під маскою (фільм, 1917)
 Син Маски () — американська комедія, продовження фільму «Маска» 2005 року.
 Шпигун у масці

Див. також 
 Маски (значення)
 Маски (комік-трупа)
 Маска Бахтінова
 Маска ганьби
 Маска підмережі — бітова маска, яка визначає, яка частина IP-адреси відноситься до адреси мережі, а яка — до адресою вузла в цій мережі.
 Маскування (програмування) — певні дані, які використовуються для маскування — вибору окремих бітів або полів з ​​декількох бітів з двійковій рядка або числа.
Маска пошуку (шаблон пошуку, ) — метод опису пошукового запиту з використанням метасимволов.
 Маска жаху () — французький фільм жахів 1912.
 Маскарадная маска () — американська короткометражна комедія 1914 року.
 Маска Фу Манчу () — американський фантастичний фільм жахів 1932 року.
 Маска Сатани () — італійський фільм жахів 1960 року.
 Паперова маска () — британська екранізація твору Джона Коллі, 1990 року.
 Маска Зорро () — американський фільм-вестерн 1998 року.
 Дзеркальна маска () — британський фільм-фентезі 2005 року.
 Особа без маски () — американський детективний трилер за мотивами роману Сідні Шелдона 1984 року.
 Залізна маска (значення)
 Маска Червоної смерті (значення)
 Маска мавпи
 Маска примари
 Маска Гіппократа
 Фотошаблон ()